Имажье́ (; устар. ymagier)

 Имажье (устар.) — средневековый художник иллюминированных рукописей; скульптор.
 «Имажье» (; 1894—1896) — французский литературно-художественный журнал, изд. Реми де Гурмон и Альфред Жарри.
 «Имажье» () — общество французских медиевистов при Школе Лувра ().

См. также 

 Имажинизм
 Копировщик () — переписчик книг.

Примечания